Wittnau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Wittnau, Aargau – ort och kommun i Aargau,

Tyskland 

 Wittnau, Baden-Württemberg – Baden-Württemberg, Freiburg Region,